Els hespèrids (Hesperiidae) són una família de lepidòpters de la superfamília dels papilionoïdeus. Fins a l'any 2011 comptava amb 4.113 espècies descrites, amb la major biodiversitat a les regions neotropicals d'Amèrica central i Amèrica del Sud. Els hespèrids tenen les antenes en bastó cap enrere, també tenen ulls compostos més grossos que els altres dos grups de lepidòpters i s'assemblen més a les arnes. L'espècie de papallona més antiga coneguda és un hespèrid que visqué durant l'Eocè inferior en allò que avui en dia és Dinamarca.

Taxonomia i sistemàtica 
Els hespèrids es divideixen en set subfamílies:

 Coeliadinae
 Euschemoninae
 Eudaminae
 Pyrginae
 Heteropterinae
 Hesperiinae
 Megathyminae
 Trapezitinae

Actualment, estudis genètics han confirmat que es tracta d'una família de papilionoïdeus, germana dels hedílids:

Referències

Vegeu també 
 Llista d'hespèrids de la península Ibèrica i Balears

Ropalòcers